Bogát (keresztnév) 
 Bogát (hadvezér)
Települések:
 Bogát (Szombathely)
 Bogátpuszta
 Marosbogát
 Nyírbogát
 Oláhbogát
 Oltbogát